Wahlkreis 140 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 140
 Landtagswahlkreis 140